Мимар:

 Мимар, Проспер — французский кларнетист и музыкальный педагог.
 Мимар Кемаледдин — выдающийся турецкий архитектор периода поздней Османской империи и первых лет Турецкой республики